Bronson může být:

křestní jméno
 Bronson Pinchot (* 1959) – americký herec

příjmení
 Action Bronson (* 1983) – americký rapper
 Charles Bronson (1921–2003) – americký herec litevského původu